Новак Ђоковић је четврти пут освојио титулу. У финалу је савладао Кевина Андерсона са 6:2, 6:2, 7:63. Ђоковић је тако освојио 13. гренд слем титулу у каријери и четврту на теренима свеенглеског клуба. Кевину Андерсону је ово било друго гренд слем финале и други пораз.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту -{protennislive.com}-

Вимблдон 2018.
Вимблдон — мушкарци појединачно